Липинский (, , ) — фамилия (имеет женскую форму Липинская) и топоним.

Носители фамилии

Липинский 
 Липинский, Александр Иосифович (1830—1882) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Липинский, Анатолий Иванович (род. 1959) — контр-адмирал, командир Новороссийской военно-морской базы.
 Липинский, Валерий Владимирович (1956—2008) — генерал-майор.
 Липинский, Владислав Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан; 13 января 1915 (посмертно).
 Липинский, Вячеслав Казимирович (1882—1931) — украинский политический деятель, историк, публицист.
 Липинский, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 18 ноября 1917.
 Липинский, Ипполит (1846—1884) — польский живописец.
 Липинский, Иосиф Фомич — Георгиевский кавалер; майор; № 6817; 3 декабря 1842.
 Липинский, Кароль (1790—1861) — польский скрипач, композитор и педагог.
 Липинский, Леонид Павлович (1921—1982) — белорусский советский историк. Доктор исторических наук, профессор.
 Липинский, Пётр Феликсович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7816; 26 ноября 1847.
 Липинский, Тимотеуш (1797—1856) — польский историк, археолог, географ, нумизмат, профессор.
 Липинский, Теофил Александрович — государственный деятель, олонецкий и тамбовский вице-губернатор, действительный статский советник.

Липинская

Топоним 
 Липинский — хутор в Алексеевском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Липински
 Липинское — деревня в Нелидовском районе Тверской области России
 Липиньский, Эдвард (1888—1986) — польский экономист и общественный деятель
 Розенберг-Липинский, Альберт (1797—1881) — немецкий агроном, хозяин-практик и автор сочинений, преимущественно по сельскохозяйственным и техническим вопросам